

Населённые пункты 
 Мирагая (Лориньян) — район в Португалии.
 Мирагая (Порту) — район в Португалии.

Животные 
 Мирагая — род растительноядных динозавров, названный в честь района в Лориньяне, где были обнаружены ископаемые остатки.